Алекса́ндра Да́улинг (; , Англия) — английская актриса. Наиболее известна по роли Анны Австрийской в телесериале «Мушкетёры», а также по гостевой роли Рослин Фрей в телесериале «Игра престолов».

Ранняя жизнь и образование 
Английская актриса Александра Даулинг родилась 22 мая в 1990 году. Жила и училась в Великобритании. В 2012 году после трёх лет обучения получила диплом профессиональной актрисы в Oxford School of Drama.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы Великобритании